Poljowa steht für:

 Wiktorija Poljowa (* 1962), ukrainische Komponistin
 Poljowa (Ort), Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi